Дидеоксинуклеотид трифосфат (англ. Dideoxynucleotide triphosphate, ddNTP) - ингибитор удлинения цепи ДНК-полимеразы, используемый в методе Сэнгера для секвенирования ДНК. У дидеоксинуклеотид трифосфатов (ddNTP) отсутствует 3'-OH группа, которая необходима для удлинения цепи. Поскольку гидроксильная группа не может быть добавлена в 3' конец, дальнейшее удлинение цепи не происходит. Способность остановить текущую репликацию ДНК используется для сравнения с тем ДНК, которые продолжают репликацию дальше. Например так сравниваются ДНК раковых и здоровых клеток, чтобы найти место, на котором произошел сбой.

Примечания 
F. Sanger, S. Nicklen, e A. R. Coulson, DNA sequencing with chain-terminating inhibitors, in Proc Natl Acad Sci USA, vol. 74, nº 1, 1977, pp. 5463-5467.

ДНК
Нуклеотиды
Секвенирование